Le sigle TNI signifie :
Tableau numérique interactif.
Tentara Nasional Indonesia ou "armée nationale indonésienne".